Stora Målsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Målsjön (Möklinta socken, Västmanland), sjö i Sala kommun,  (29,1 ha)
Stora Målsjön (Ramnäs socken, Västmanland), sjö i Surahammars kommun,  (52,5 ha)

Se även
Målsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn